Novic má více významů:

 novic – osoba v noviciátu, připravující se na vstup do náboženské řeholního společenství
 novic – slangové označení pro začátečníka
 Novic (příjmení) – české příjmení
 Olivětínský Novic – světlý ležák pivovaru Broumov
 Novic (film) – americký film režiséra Murrayho Robinsona z roku 2006